

Geografia

Comuni italiani
 Fratte Rosa, comune della provincia di Pesaro e Urbino
 Sant'Angelo Le Fratte, comune della provincia di Potenza
 Fratte, antica denominazione di Ausonia, comune della provincia di Frosinone

Frazioni e quartieri italiani
 Le Fratte – Località di Azzano Decimo (PN)
 Fratte – Rione periferico di Salerno, sede di un parco archeologico etrusco-sannitico
 Fratte – Frazione di Santa Giustina in Colle (PD)
 Fratte – Frazione di Telve di Sopra (TN)

Pagine correlate
 Fratta (Pagina di disambiguazione)